Сергей Шаврин:
 Шаврин, Сергей Викторинович (1924—2007) — советский и российский учёный-металлург.
 Шаврин, Сергей Иванович (род. 1965) — российский полковник, Герой Российской Федерации.